Narbonne steht für:

 Narbonne, eine französische Stadt im Département Aude 
 Arrondissement Narbonne, eine Verwaltungseinheit in der Region Okzitanien

Narbonne ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Gerhard von Pelet-Narbonne (1840–1909), preußischer Generalleutnant und Militärschriftsteller 
 Mose ben Josua von Narbonne, jüdischer Gelehrter
 Louis Marie de Narbonne-Lara (1755–1813), französischer Kriegsminister, General und Diplomat
 Mose ben Josua von Narbonne († nach 1362), jüdischer Gelehrter
 Paulus von Narbonne, erster Bischof von Narbonne
 Peter von Narbonne († vor 1230), Bischof von al-Bara, Erzbischof von Apamea
 Petrus von Narbonne († 1391), französischer Franziskaner, römisch-katholischer Heiliger